Појам Мир у Ахену може да се односи на:

 Ахенски мир (812)
 Ахенски мир (1668)
 Ахенски мир (1748)

Мировни споразуми